Felicioli ist der Familienname folgender Personen:
 Gian Filippo Felicioli (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Jean-Loup Felicioli (* 1960), französischer Grafiker